GPA branche staat voor de detailhandel in glas, porselein en aardewerk. Er moet vooral gedacht worden aan winkels met luxe cadeaus, drink- en eetserviezen, bestekken,kookartikelen en overige artikelen voor de gedekte tafel
 Groen Progressief Akkoord, een Nederlands politiek samenwerkingsverband, grotendeels opgegaan in Groen Links.
 GPa (gigapascal), een eenheid van druk.
 Groundplane-antenne, een type radio-antenne.
 Global Programme of Action (Global Programme of Action for the Protection of the Marine Environment from Land-Based Activities), een beschermingsprogramma van UNEP voor kusten en zeeën.
 Government Procurement Agreement, een technische term bij aanbesteding, vertaald "Overeenkomst Inzake Overheidsopdrachten".
 Ford GPA, een militair amfibievoertuig uit de Tweede Wereldoorlog.
 Gas Processors Association, behartigt de belangen van gasproducenten, handelaars en verwerkers.
 Luchthaven Araxos met IATA-luchthavencode GPA, bij de Griekse stad Araxos.
 Grade Point Average (GPA), een getal om academische prestaties van studenten weer te geven.
 GPA (helm), een merk van motorfietshelmen en paardrijhelmen.
 Granulomatose met polyangiitis, ook wel de ziekte van Wegener genoemd